Червоноармійськ:
 Червоноармійськ — назва міста Радивилів у 1940—1993 роках
 Червоноармійськ — назва смт Пулини у 1935—2016 роках

Див. також 
 Червоноармійське
 Красноармійськ (значення)